Millersburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Millersburg (Indiana)
Millersburg (Iowa)
Millersburg (Kentucky)
Millersburg (Michigan)
Millersburg (Ohio)
Millersburg (Oregon)
Millersburg (Pennsylvania)